Butheolus pallidus est un synonyme attribué à deux espèces de scorpions :
 Butheolus pallidus Pocock, 1897 est synonyme d'Orthochirus pallidus (Pocock, 1897) ;
 Butheolus pallidus Lourenço & Duhem, 2012 nec Pocock, 1897 est synonyme de Butheolus hallani Lourenço & Rossi, 2017.

Buthidae
Synonyme d'espèce de scorpions (nom scientifique)